Хорнелл () — имя и фамилия; также может означать:

Топоним 
  — город в округе Стьюбен, штат Нью-Йорк, США.
  — деревня в округе Стьюбен, штат Нью-Йорк, США.

Фамилия 
  (1910—1944) — канадский обладатель Креста Виктории, высшей и самой престижной награды за храбрость перед лицом врага, которая может быть присуждена силам Великобритании и Содружества.

См. также